Mértola (gemeente), een gemeente in het Portugese district Beja 
Mértola (freguesia), een plaats in de Portugese gemeente Mértola 
Taifa Mértola, een voormalig emiraat in Portugal